Hagi peut désigner :

Géographie 
 Hagi, ville japonaise

Football 
 Gheorghe Hagi, international roumain né en 1965
 Ianis Hagi, joueur roumain né en 1998 et fils de Gheorghe

Homonymie